

Persone 
Carlos Wilfredo Vilches – pugile argentino
Héctor Vilches – calciatore uruguaiano
Jordi Vilches – attore spagnolo

Toponimo

Vilches, comunità nel Comune di San Clemente

Vilches, Comune situato nella comunità autonoma dell'Andalusia